The Baddest – album di Toshinobu Kubota del 1989
 The Baddest: Only for Lovers in the Mood – antologia di Toshinobu Kubota del 2002
 The Baddest: Hit Parade – antologia di Toshinobu Kubota del 2011
 The Baddest – singolo delle K/DA del 2020